Лінія (араб. ذا لاين) — лінійне майбутнє «розумне» місто, яке будується в Саудівській Аравії в Неомі, провінція Табук, і в якому не буде автомобілів, вулиць і викидів вуглецю . Місто завдовжки 170 кілометрів (110 миль) є частиною проекту Saudi Vision 2030, який, як стверджує Саудівська Аравія, створить близько 460000 робочих місць і додасть приблизно 48 мільярдів доларів до ВВП країни. Лінія є першою з етапів розробки проекту Неомі вартістю у 500 мільярдів доларів.  За планом, у місті зможе проживати близько 9 мільйонів населення. У жовтні 2022 року по всій довжині проекту було розпочато земляні роботи. Проект зіткнувся з критикою через його вплив на навколишнє середовище та нинішнє населення району, а також сумніви щодо його технологічної та економічної життєздатності.

Примітки 

 
Міста Саудівської Аравії
Країни Азії